Escola d'Enginyeria d'Igualada
 Estació Espacial Internacional